Borzynowo – struga, dopływ Elszki
2 miejscowości w Polsce: 
 Borzynowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Borzynowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

Przypisy